Кинич-Муван-Холь I (дословно Опаляющая Сова-Череп) (1-я треть IV века — 359 год) — тринадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Кинич-Муван-Холь I взошёл на престол в 1-й трети IV века, после Иш-Уне-Балам, первой известной женщины на троне Мутульского царства.

Ему наследовал Чак-Ток-Ичак II, последний правитель Тикаля из Первой династии.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля
Правители Америки IV века